Seznam polkov z zaporedno številko 142.

Seznam 
 Pehotni
 142. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 142. strelski polk (ZSSR)
 142. gorski polk (Wehrmacht)
 142. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 142. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 142. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 142. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 142. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi